Арпсгофен:

 Арпсгофен — баронский род.
 Арпсгофен, Андрей Владимирович — барон, русский генерал-майор
 Арпсгофен, Егор Карлович (1789—1856) — барон, генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года и подавления Польского восстания 1831 года.
 Арпсгофен, Карл-Владимир Генрихович (1832—1890) — генерал-лейтенант.